Kertaharja (Cijeungjing), een bestuurslaag in Indonesië
Kertaharja (Cimerak), een bestuurslaag in Indonesië
Kertaharja (Kramat), een bestuurslaag in Indonesië
Kertaharja (Tanjungkerta), een bestuurslaag in Indonesië